Stefan Pawlik (ok. 1858–1926) – profesor Politechniki Lwowskiej
 Stefan Pawlik (1921–1948) – oficer AK